Михайлик — українське прізвище.

Відомі носії:
 Михайлик Андрій Костянтинович ( 1957) — український режисер, журналіст;
 Михайлик Анатолій Григорович — професор, кандидат педагогічних наук.
 Михайлик Володимир Георгійович (1975 —2014) — бортовий інженер, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Михайлик Михайло Васильович (1889—1937) — український радянський політичний і державний діяч, юрист.
 Михайлик Михайло Карпович (1897 —1924) — український військовий діяч
 Михайлик Олег Петрович ( 1970) — український військовий діяч, полковник медичної служби, кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Михайлик Олег Станіславович ( 1974) — відомий український громадський діяч, політик та журналіст.
 Михайлик Сергій Віталійович (1989—2017) — український військовик, учасник війни на сході України, старший солдат.

Також:
 Дольд-Михайлик Юрій Петрович (1903 —1966) — український письменник

Посилання 
 

Українські прізвища
Прізвища на -ик